Campestre, specialità della corsa

Geografia
 Campestre, comune brasiliano dello Stato dell'Alagoas.
 Campestre, comune brasiliano dello Stato di Minas Gerais.
 Campestre da Serra, comune brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul.
 Campestre de Goiás, comune brasiliano dello Stato di Goiás.